Катарина Линсбергер (; ) — австрийская горнолыжница, олимпийская чемпионка 2022 года в командах, двукратная чемпионка мира 2021 года в параллельном гигантском и специальном слаломах. Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане в командных соревнованиях. Специализируется в слаломных дисциплинах.

Карьера 
Линсбергер посещала с 2009 по 2011 год лыжную школу в Шрунсе, а позже до 2016 года лыжную среднюю школу Stams. 

В 2015 году она завоевала бронзу в гигантском слаломе на Молодежном зимнем фестивале в Мальбуне. Дебютировала на Кубке мира в слаломе во Флахау в январе 2016 года. 

На юношеском чемпионате мира 2016 года в Сочи она стартовала во всех дисциплинах и достигла своего лучшего результата, заняв седьмое место в слаломе. 

На чемпионате мира среди юниоров 2017 года в Оре австрийская спортсменка завоевала две серебряные медали в гигантском слаломе и в командных соревнованиях. 

На чемпионате мира среди юниоров 2018 года в Давосе, 30 января, она вновь выиграла серебряную медаль в гигантском слаломе. Этот результат позволил ей получить приглашение на Олимпийские игры в Корею. На зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, 24 февраля, в составе команды Австрии, она выиграла серебряную медаль Игр.

В сезоне 2018/2019, на этапе в Флахау, 6 января 2019 года, в слаломе, она показала третье время и впервые в Кубке мира оказалась на подиуме. 

В следующем сезоне в австрийском Лиенце, в декабре, на этапе кубка мира, она заняла третье место в соревнованиях по гигантскому слалому.

21 и 22 ноября 2020 года дважды занимала третье место в слаломе на этапе Кубка мира в финском Леви. 12 января 2021 года на слаломной трассе во Флахау на этапе Кубка мира заняла второе место.

На чемпионате мира 2021 года в Кортине-д’Ампеццо выиграла золото в параллельном гигантском слаломе (разделив его с итальянкой Мартой Бассино), а также золото в слаломе, опередив титулованных Петру Вльгову и Микаэлу Шиффрин. Катарина стала двукратной чемпионкой мира в личных дисциплинах ещё до того, как выиграла хотя бы один этап Кубка мира. Также на чемпионате завоевала бронзу в гигантском слаломе.

Зачёты дисциплин

Победы на этапах Кубка мира (3)

Примечания 

Горнолыжники Австрии
Олимпийские чемпионы от Австрии
Олимпийские чемпионы по горнолыжному спорту
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2022 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2018 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по горнолыжному спорту